Міста Лівії — список найбільших населених пунктів держави Лівія.

Найбільшим містом Лівії є Триполі — столиця країни та центр історичної області Триполітанія на заході країни. Другим за чисельністю населення є місто Бенгазі — центр історичної області Киренаїка (Пентаполіс) на сході країни. Інші великі міста країни також розташовані на узбережжі Середземного моря: Місурата та Хомс в Триполітанії, Тобрук, Дерна, Аль-Байда, Ель-Мардж та Адждабія в Киренаїці. Для внутрішніх пустельних районів країни характерні міста-оази Гадамес, Себха, Убарі та Вазін.

Найбільші міста Лівії

Примітки

Посилання 
 World Gazetteer: Список найбільших міст Лівії 
 Історія населення міст Лівії  
            

Лівія
 
Списки:Лівія